Catolicisme
 Hipòstasi (catolicisme): Cadascuna de les persones de la Trinitat, en contraposició a l'única natura divina
Filosofia
 Hipòstasi (filosofia): atribució a paraules o pensaments la qualitat de substància sinó d'existència física que no necessàriament tenen
Genètica
 corol·lari d'epístasi: fenomen que consisteix en l'emmascarament per un gen (epistàtic) del genotip corresponent a un altre gen (hipostàtic) no al·lel del primer.
Gramàtica
 Hipòstasi (lingüística): formació d'un mot a partir d'uns altres que solen aparèixer en connexió sintagmàtica o canvi de categoria gramatical que sofreix un mot sense l'auxili d'un element transpositor

Pàgines de desambiguació